E42 oder E 42 steht für:
 DR-Baureihe E 42, eine Baureihe von Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn
 Engineers for 2°C Target, eine globale Bewegung von Ingenieuren
 Esposizione Universale 1942, ein von Benito Mussolini in Auftrag gegebenes Bauprojekt anlässlich der Weltausstellung in Rom im Jahr 1942
 Europastraße 42, eine Fernstraße von Dünkirchen in Frankreich nach Aschaffenburg in Bayern
 HMS E42, ein britisches U-Boot
 Kwashiorkor-Marasmus, eine Form der Mangelernährung nach dem ICD-10-Code

E42